Ариодант — многозначное понятие. Возможные значения:

 Ариодант — персонаж поэмы «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто.

 «Ариодант» — опера (1735) немецкого композитора Георга Фридриха Генделя.
 «Ариодант» — опера (1799) французского композитора Этьенна Мегюля.